Десант:
 Десант — высадка формирований из транспортного средства на занятую противником территорию для нанесения «кинжального» удара с целью обхода фортификационных сооружений.
 Морской десант
 Танковый десант
 и так далее.
 «Десант» — эпизод второго сезона научно-фантастического сериала «Вавилон-5».
 «Десант» — казахский художественный фильм 2000 года.
 «Десант» — ледовый дворец спорта Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

См. также 
 Красный Десант
 Морской десант